Rawalo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rawalo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Rawalo, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar